Il doppio del torneo di tennis Tokyo Indoor 1989, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Kevin Curren e David Pate che hanno battuto in finale Andrés Gómez e Slobodan Živojinović 4-6, 6-3, 7-6.

Teste di serie 

 Rick Leach /  Jim Pugh (semifinali)
 John Fitzgerald /  Patrick McEnroe (primo turno)

 Kevin Curren /  David Pate (campione)
 Darren Cahill /  Mark Kratzmann (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Tokyo Indoor 1989